Морсильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 16,23 км². Население — 423 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса